Geukensia är ett släkte av musslor. Geukensia ingår i familjen blåmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåmusslor
Geukensia